Csehország
 Hamry, település a Chrudimi járásban
 Hamry, település a Klatovyi járásban
 Hamry nad Sázavou, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Kryštofovy Hamry, település a Chomutovi járásban
 Nové Hamry, település a Karlovy Vary-i járásban
 Staré Hamry, település a Frýdek-místek-i járásban
 Velké Hamry, település a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Hamry, Hradec településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Hamry, Bystré településrésze a Svitavyi járásban
 Hamry, Plumlov településrésze a Prostějovi járásban
 České Hamry, Vejprty településrésze a Chomutovi járásban
 České Hamry, Strážov településrésze a Klatovyi járásban
 Svobodné Hamry, Vysočina településrésze a Chrudimi járásban